Іріна Спирля була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
 n/a
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Анке Губер (3-тє коло)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 n/a
  Іва Майолі (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (1-ше коло)
  Марі П'єрс (фінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
 n/a
  Руксандра Драгомір (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1997
Тур WTA 1997